The Cleaning Women est un groupe finlandais formé de trois jeunes hommes s'habillant en drag queens et jouant de la musique avec des instruments faits maison à partir de séchoirs à linge, seaux et boîtes de concombres.

Difficile, sinon impossible de classer leur style musical.

Membres 
Le groupe est formé de :
 Tero Vänttinen
 Timo Kinnunen
 Risto Puurunen

Discographie 
 Pulsator
 Aelita

Lien externe 
 Site officiel

Groupe musical finlandais